Рехавия () может означать:
 Рехавия — район Иерусалима, рядом со Старым Городом.
 «Рехавия» — еврейская гимназия в Иерусалиме, основанная в 1909 году.
 Рехавия, Рехавья — еврейское имя.